Toponímia:
 Glen Coe, vall escocesa d'origen volcànic
 Glencoe (Escòcia), localitat escocesa
 Glencoe (Alabama), localitat estatunidenca
 Glencoe (Florida), localitat estatunidenca
 Glencoe (Illinois), localitat estatunidenca
 Glencoe (Kentucky), localitat estatunidenca
 Glencoe (Minnesota), localitat estatunidenca
 Glencoe (Oklahoma), localitat estatunidenca